

Codici 
 UUA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Bugulma (Russia)

Biologia molecolare
UUA – codone uracile-uracile-adenina che codifica per la leucina